Santa Coloma de Cervelló, település Katalónia Baix Llobregat járásában
Santa Coloma de Gramenet, település Katalónia Barcelonès járásában
Santa Coloma de Farners, település Katalónia Selva járásában
Santa Coloma de Queralt, település Katalónia Conca de Barberà járásában
Santa Coloma, település La Rioja Nájera járásában
Santa Coloma, kerület Asztúria Allande városában
Santa Coloma d'Andorra, település Andorra Andorra la Vella közösségében
FC Santa Coloma, labdarúgócsapat Santa Coloma d'Andorra községben
UE Santa Coloma, labdarúgócsapat Santa Coloma d'Andorra községben
Santa Coloma templom, Santa Coloma d'Andorra község műemlék temploma
Gaspar de Santa Coloma (1742–1815), spanyol-argentín üzletember